Бяково — название населённых пунктов в России:

 Бяково — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Бяково — село в Навлинском районе Брянской области.
 Бяково — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Бяково — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Бяково — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Бяково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Бяково — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Бяково — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
Бяково — до 1966 года название деревни Ручейки в Кашинском районе Тверской области.